Кори Эммертон (; , , Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий клуба «Сибирь», выступающего в КХЛ.

Игровая карьера 
Команда «Кингстон Фронтенакс» из Хоккейной лиги Онтарио задрафтовывает  Эммертона под общим 89-м номером в 5 раунде на драфте 2004 года. Кори присоединяется к своей новой команде в межсезонье на сборах в тренировочном лагере. В сезоне 2004-05 дебютирует в составе «Кингстон Фронтенакс», проведя на льду 58 матчей, в которых забросил 17 шайб и 21 раз результативно ассистировал.

В сезоне 2005-06 Эммертон помогает «Кингстон Фронтенакс» попасть в плей-офф, заработав в 66 матчах 90 очков. Однако добиться большого успеха команда из Кингстона не смогла, проиграв в первом раунде, сопернику в 6 матчах. Эммертон сыграл во всех матчах плей-офф и забросил в 6 встречах 2 шайбы. На драфте в 2006 году Кори был выбран во 2 раунде под общим 41-м номером клубом «Детройт Ред Уингз».

Из-за травм в сезоне 2006-07 сыграл за «Кингстон Фронтенакс» всего 40 игр, но это не помешало молодому хоккеисту записать на свой счёт 66 очков. «Фронтенакс» вновь попали в плей-офф, однако как и год назад проиграли в первом раунде, несмотря на то что Эммертон стал лучшим в своей команде и в 5 матчах забросил 5 шайб и 2 раза результативно ассистировал.

В сезоне 2007-08 Кори стал капитаном своей команды. Однако после неудачного старта «Кингстон Фронтенакс» в регулярном сезоне и из-за возникших разногласий в команде, Эммертон в декабре 2007 года, был обменян в «Брамптон Батталион». На момент обмена в активе Кори было 31 очко в 24 проведённых встречах. В своей первой же игре за «Брамптон Батталион» Эммертон забрасывает шайбу и отдаёт 2 результативные передачи. В общей сложности в сезоне 2007-08 Эммертон сыграл за «Брамптон Батталион» 30 матчей в которых заработал 30 очков.

4 июня 2007 года Кори подписывает контракт новичка с «Детройт Ред Уингз» сроком на 3 года, и начинает играть за фарм-клуб «Детройта» - «Гранд-Рапидс Гриффинс».

В НХЛ Эммертон дебютировал в сезоне 2010-11 22 января 2011 года в матче против «Чикаго Блэкхокс». В своей первой же игре за «Ред Уингз» забросил шайбу в ворота Кори Кроуфорда. 

Сезон 2011-12 полностью отыграл в составе «Красных Крыльев» и в 71 матче записал на свой счёт 10 очков, став новичком года по версии болельщиков команды.

Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012-13 одну игру провёл в составе команды «СайПа» из финской СМ-Лиги.

23 мая 2014 года Кори Эммертон подписал контракт сроком на 1 год с командой «Сочинские Леопарды», которая начнёт выступление в Континентальной хоккейной лиге, начиная с сезона 2014-15.

Международные выступления 
Эммертон играл в составе сборной Канады на Юниорском чемпионате мира 2006 на котором канадцы заняли итоговое 4-е место, а сам Кори записал в свой актив 2 шайбы в 7 сыгранных встречах.

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Международные турниры

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК СайПа
Игроки «Кингстон Фронтенакс»
Игроки «Брамптон Батталион»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки ХК «Сибирь»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»